Чемпіонат Харківської області з футболу 2010 року проходив з 24 квітня по 23 жовтня 2010 року. Чемпіоном області став Куп'янський «Локомотив».

Підсумкова таблиця чемпіонату 

|}

Результати матчів 

1 Технічна поразка за неявку

Джерела 
 Чемпионат Харьковской области 2010. Высшая региональная лига.

Чемпіонат Харківської області з футболу
2010 у футболі
2010 в українському спорті
2010 у Харківській області